Кредит — термин, используемый в финансах, бухгалтерском учёте и образовании. Смысл термина зависит от ударе́ния в слове. Существуют следующие значения термина:
 Креди́т в финансах — экономическая категория, представляющая собой определённый вид общественных отношений, связанных с движением стоимости на условиях возвратности.
 Кре́дит в бухгалтерском учёте — правая сторона бухгалтерского счёта, символизирующая пассивы предприятия.
 Кре́дит в системе образования — термин «кредит» используется в современных западных системах образования.
 Креди́тные деньги — денежные средства, предоставляемые по кредитному договору кредитором заёмщику или группе созаемщиков.
 Банковский кредит
 Бридж-кредит и др.
 Государственный кредит
 Ипотечный кредит
 Коммерческий кредит
 Межбанковский кредит
 Мезонинный кредит
 Микрокредит
 Потребительский кредит
 Синдицированный кредит
 Социальный кредит
 Субординированный кредит
 Экспортный кредит
 Кре́дит — денежная единица в вымышленном мире Звёздных войн.